Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2008-2009 è stato il diciottesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della regione Sardegna.

Stagione 
l campionato di Eccellenza Sardegna della stagione 2008/2009, composto da 16 squadre, è stato vinto dal Sanluri.Le squadre ammesse ai play-off sono state: Portotorres, Samassi, San Teodoro e Selargius. Il Selargius, dopo aver vinto la fase regionale dei play-off, ha partecipato alla fase nazionale eliminando dapprima il San Nicola Sulmona (Abruzzo) e poi la Civitanovese (Marche), conquistando quindi la promozione in Serie D.Sono invece retrocesse nel campionato di Promozione: Monreale, La Palma Alghero e Porto Rotondo (quest'ultima dopo aver perso ai play-out contro il Villasimius).

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Verdetti finali 
  Sanluri e, dopo i play-off, Selargius promossi in Serie D 2009-10.
  Monreale, La Palma Alghero e, dopo i playout, Porto Rotondo retrocessi in Promozione regionale Sardegna 2009-10.

Collegamenti esterni 
 datasport.it

Sardegna